Кабан може да се односи на:

 Кабан (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Кабан (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Кабан (Ушће Роне), насељено место у Француској, у департману Ушће Роне
 Кабан (језеро)